, une communauté non incorporée du comté de Jefferson au Mississippi.
 Red Lick, une ville du comté de Bowie, au Texas.